Por Bonneval pode estar à procura de:
Bonneval (Auvergne) - uma comuna na região de Auvergne, departamento de Haute-Loire, na França;
Bonneval (Centro) - uma comuna na região de Centro, departamento de Eure-et-Loir, na França.

Desambiguação